Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas (ABRAME) é uma associação civil que congrega magistrados espíritas de todas as esferas e instâncias, contando dentre seus associados com juízes e desembargadores estaduais, federais, do trabalho e militares, bem como ministros de tribunais superiores no Brasil.

Sua sede é em Brasília e em todas as Unidades da Federação existem Delegados Seccionais.

História 
Foi fundada em 29 de outubro de 1999, tendo realizado o seu primeiro encontro nacional em 23 de setembro de 2000, no Superior Tribunal de Justiça (STJ), ocasião em que foi eleita sua primeira diretoria.

Ligações externas 
Página Oficial da ABRAME

Espiritismo no Brasil
Instituições espíritas de classe